Alpen Cup – competizione di sci di fondo
 Alpen Cup – competizione di salto con gli sci
 Alpen Cup – denominazione di una delle Leghe amatoriali altoatesine di hockey su ghiaccio